Sabharwal ist der Familienname folgender Personen:

 Tara Sabharwal (* 1957), indo-amerikanische Malerin und Radiererin
 Yogesh Kumar Sabharwal (1942–2015), indischer Jurist